Бує́-Лоре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Пуатьє, 85 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Бує-Лоре і Аржантон-л'Егліз було об'єднано в новий муніципалітет Лоре-д'Аржантон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 464 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1068,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Бує-Лоре на сайті французького Національного інституту географії.
 [ Розташування муніципалітету Бує-Лоре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр